Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Vikingskipet gelaufen wurden.

Weblinks 
 Das Vikingskipet auf speedskatingnews.info

Vikingskipet